Ла Матита има више значења:

 Ла Матита (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Матита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику